Wiesenhütter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wiesenhütter (1884–1936), deutscher evangelischer Theologe  
 Eckart Wiesenhütter (1919–1995), deutscher Psychiater  
 Gerhart Wiesenhütter (1912–1978), deutscher Dirigent, Organist und Generalmusikdirektor